Die Japan Super Series 2011 waren das achte Turnier der BWF Super Series 2011 im Badminton. Es fand in Shibuya, Tokio, vom 20. bis zum 25. September 2011 im Tokyo Metropolitan Gymnasium statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Lin Dan
  Peter Gade
  Chen Long
  Taufik Hidayat
  Chen Jin
  Nguyễn Tiến Minh
  Du Pengyu

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Yihan
  Wang Shixian
  Wang Xin
  Saina Nehwal
  Tine Baun
  Liu Xin
  Cheng Shao-chieh
  Juliane Schenk

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Mohammad Ahsan / Bona Septano
  Jung Jae-sung / Yoo Yeon-seong
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin
  Shizuka Matsuo / Mami Naito
  Ha Jung-eun / Kim Min-jung
  Meiliana Jauhari / Greysia Polii

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul
  Michael Fuchs / Birgit Michels
  Fran Kurniawan / Pia Zebadiah

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Weblinks 
 Beschreibung beim Deutschen Badminton-Verband
 tournamentsoftware.com

2011
BWF Super Series 2011